Bruno Concina – fumettista e scrittore italiano
 Carlo Concina – compositore, direttore d'orchestra e paroliere italiano
 Daniele Concina – presbitero italiano
 Enzo Concina – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano naturalizzato canadese
 Roberto Concina, in arte Robert Miles – compositore, produttore discografico e disc jockey italiano